Стефан Герлах (1546—1612) — немецкий богослов. Он пытается достичь единства между лютеранами и православними, направленными против Папы. Несмотря на его цель и миссию в Константинополе, подписывается Брестская уния.

В 1567 году он окончил Тюбингенский университет. С 1573 по 1579 год является священнослужителем барона Давида Унгнада, посланника Священной Римской империи при османах в Константинополе. Он проявил большой интерес к положению христиан под властью Османской империи и скомпилировал подробные записи, посмертно напечатанные (1674). По возвращении в Германию он стал профессором теологии в Тюбингене (1586) и опубликовал полемические труды, направленные против кальвинистов и иезуитов.

Его соченения Tagebuch der vonzween Glorwurdigsten Romischen Kaysern Maximiliano und Rudolpho .... Franckfurth am Mayn, 1674. Достоевский в Германии подробно ознакомился с ними в построении образов своих литературных героев, таких как Павел Смердяков, воссоздаьщий Михаила Кантакузина.

Примечания

Литература 
 * Герлах, С. Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград (прев. М. Киселинчева). С., 1976.

Богословы Германии